Dziurawa Skała, rzadziej Sosnowa Góra, Sosnowa Skała – porośnięte lasem dwuwierzchołkowe wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowości Dursztyn.

Znajduje się w grzbiecie głównym tych Pienin, po zachodniej stronie Jurgowskiej Góry (wysokość: 733 m), przez obniżenie pomiędzy tymi górami prowadzi droga gruntowa. Dziurawa Skała jest porośnięta lasem, odwadniana jest przez potok Dziurowy i jego dopływy. W zachodnich stokach znajdują się dwie jaskinie, jedna z nich to największa w Pieninach Spiskich Jaskinia w Dziurawej Skale.

Nazwę Dziurawa Skała podaje mapa Polkart i Józef Nyka w swoim przewodniku po Pieninach. Na innych mapach nazywana jest ona Sosnową Górą lub Sosnową Skałą.

Przypisy 

Szczyty polskich Pienin